Carlos X es un título que puede referirse a:

 Carlos X Gustavo de Suecia (1622-1660);
 Carlos X de Francia (1757- 1836);